Koës steht für:

 Koës, ein Ort in Namibia

Koës ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Koës (1684–1766), deutscher Mathematiker
 Georg Koës (1782–1811), dänischer Altphilologe

Siehe auch:
 Koes